Lambruschini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Lambruschini (* 1965), ehemaliger italienischer Hindernisläufer
 Armando Lambruschini (1924–2004), argentinischer Admiral und Mitglied der Militärjunta
 Ferdinando Lambruschini (1911–1981), Erzbischof von Perugia
 Giovanni Battista Lambruschini (1755–1825), Bischof von Orvieto
 Luigi Lambruschini (1776–1854), italienischer Kardinal und Staatssekretär Papst Gregor XVI.
 Raffaello Lambruschini (1788–1873), italienischer Politiker und Pädagoge